Эйгиль Рамсфьелл (; 17 марта 1955, Осло) — норвежский кёрлингист, четвёртый и скип в команде Норвегии на Олимпийских играх 1988 и 1998 годов.

Его брат, Бент Онунн Рамсфьелл, также профессионально занимается кёрлингом и стал олимпиоником на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

В 2014 введен в Международный зал славы кёрлинга ВФК.

Достижения 
 Показательные соревнования на Олимпийских играх: золото (1988).
 Олимпийские игры: бронза (1998).
 Чемпионат мира по кёрлингу: золото (1979, 1984 и 1988); серебро (1978 и 1980); бронза (1983, 1987, 1989 и 1991).
 Чемпионат Европы по кёрлингу: золото (1993); серебро (1980, 1987, 1988 и 1989); бронза (1979, 1985, 1990 и 1995).

Примечания

Ссылки 

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу
Члены Международного зала славы кёрлинга